Grafia arcaica, embora mais comum, do antropônimo brasileiro de origem indígena, Suaçuna, incorporado ao nome de alguns membros da família Cavalcanti de Albuquerque, proprietários do antigo engenho Suassuna.
 Conspiração dos Suassunas
 Ariano Suassuna, escritor brasileiro
 Ney Suassuna, ex-senador
 João Suassuna, presidente da Paraíba entre 1924 e 1928
 Reinaldo Ramos Suassuna, mestre de capoeira, difusor da capoeira a nível mundial